Amen kan avse:

 Amen – ett ord från arabiska och hebreiska, som används inom de abrahamitiska religionerna
 Amen (musikgrupp) –  ett amerikanskt cross over-band
 Amen (musikalbum) –  ett samlingsalbum av det polska metalbandet Behemoth
 Amen (TV-serie) – en amerikansk TV-serie 1986–1991
 Amen. – en tysk, rumänsk och fransk film från 2002
 Amen sjunge varje tunga! – en psalm
 Amen break – ett klassiskt trumbreak
 Amen Corner – ett brittiskt mods- och rockband från mitten av 1960-talet
 Forever and Ever, Amen – amerikansk countrylåt från 1987. gjord populär av Randy Travis
 Whatever and Ever Amen – den amerikanska pianorockgruppen Ben Folds Fives andra studioalbum